Isaak, Izaäk, Isaac en andere spellingvarianten kunnen verwijzen naar:
 Isaak (aartsvader) of Izak, Bijbels persoon
 Isaak (voornaam), een jongensnaam
 Isaäk I Komnenos, keizer van Byzantium (1057-1059)
 Isaäk II Angelos, keizer van Byzantium (1185-1195, 1203-1204)
 Isaak van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (601-609)
 Isaak van Alexandrië, Koptisch patriarch (688-689)
 Isaac Newton, Engels geleerde (1643-1727)
 Isak Dinesen, een pseudoniem van de Deense schrijfster Karen Blixen
 Isaac Asimov, Amerikaans schrijver en biochemicus
 Chris Isaak, Amerikaans zanger
 DJ Isaac, een Nederlandse maker van hardstyle
 Isaac (fiets), fabrikant van fietsframes